Proteus anguinus
Triturus cristatus

Desambiguação